Geografia de Portugal
 Gondomar - cidade no distrito do Porto
 Gondomar (Guimarães) - freguesia
 Gondomar (Vila Verde) - freguesia
 Gondomar Sport Clube - clube de futebol da cidade de Gondomar

Espanha
 Gondomar (Galiza) - município da província de Pontevedra

Desambiguações de topônimos